Аделина Ильясовна Халикова (род. 18 декабря 2002 года, Самара) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту.

Биография 
Аделина родилась 18 декабря 2002 года в Самаре.

В разное время тренировалась в ВФСО «Динамо», СШОР № 1, ЦСП ОВС Московской области под руководством О. П. Андреевой, В. М. Андреева и М. В. Андреева. На соревнованиях представляет Московскую и Самарскую области.

В 2018 году стала бронзовым призёром чемпионата России в помещении.

В 2019 году стала серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров и победительницей Летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВФЛА

Прыгуны в высоту России